Francesco Leoni – fotografo italiano
Francesco Leoni – architetto del XIX secolo attivo a Firenze
Francesco Leoni – architetto italiano vissuto in epoca fascista
Francesco Leoni – pallavolista italiano
Francesco Leoni – pianista e compositore italiano
Francesco Leoni – noto falegname, titolare di un'azienda a Riva del Garda
Francesco Leoni – scultore ferrarese